Roßhof ist der Ortsname von

 Oberer Roßhof, Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Unterer Roßhof, Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Roßhof (Großheubach), Ortsteil des Marktes Großheubach, Landkreis Miltenberg, Bayern, mit Turmhügel Roßhof
 Roßhof (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Roßhof (Roßdorf), Hof in der Gemeinde Roßdorf, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 von 1939 bis 1945 deutsche Bezeichnung für Hřebečníky, Tschechien
Siehe auch:
 Roßhoff
 Rosenhof